Schöngras ist ein Ortsname:

 Schöngras (Bruck in der Oberpfalz), Kirchdorf von Markt Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schöngras (Schrozberg), Einzelhof im Stadtteil Spielbach von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg